Намсара́ев — бурятская фамилия, от личного имени тибетского происхождения Намсарай (совр. тиб. Намсэ) со значением "Вайшравана" (буддийское божество-хранитель Севера, божество богатства).

 Намсараев, Хоца Намсараевич (1889—1959)  —  советский бурятский писатель.
 Намсараев, Баир Бадмабазарович (1943—2015) — российский микробиолог, заслуженный деятель науки РФ.